«The Wild Ones» — второй сингл из альбома Dog Man Star группы Suede, выпущенный на лейбле Nude Records 14 ноября 1994 года. В чартах Великобритании достиг 18 места. Композиция считается одной из самых примечательных песен группы того периода и пользуется любовью среди её поклонников. «Modern Boys», один из би-сайдов сингла, на американском издании Dog Man Star присутствует в качестве альбомного трека. На сингле также присутствует версия «Introducing the Band» работы первопроходца электронной музыки Брайана Ино.

Бретт Андерсон неоднократно утверждал, что считает песню не только пиком творческого партнёрства с Бернардом Батлером, но также и своей любимой песней Suede.

Клип к «The Wild Ones» был снят в Дартмуре под руководством Ховарда Гринхалга. Клип обошёлся в 150 000 фунтов, большая часть которых ушла на спецэффекты.

«This World Needs a Father» — единственная песня Suede, содержащая вклад как Бернарда Батлера, так и Ричарда Оукса.

Список композиций

Примечания 

Синглы по алфавиту
Песни Suede